Irvin ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Irvin (1922–2015), britischer Maler
 Alexander Irvin (1800–1874), US-amerikanischer Politiker
 Britt Irvin (* 1984), kanadische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Bruce Irvin (* 1987), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Dick Irvin (1892–1957), kanadischer Eishockeyspieler
 James Irvin (1800–1862), US-amerikanischer Politiker
 John Irvin (* 1940), britischer Filmregisseur
 Leslie Irvin (1895–1966), US-amerikanischer Fallschirmspringer
 Lilla Irvin Leach (1886–1980), US-amerikanische Botanikerin
 Marissa Irvin (* 1980), US-amerikanische Tennisspielerin, siehe Marissa Gould
 Michael Irvin (* 1966), US-amerikanischer Footballspieler
 Monte Irvin (1919–2016), US-amerikanischer Baseballspieler
 Sandora Irvin (* 1982), US-amerikanische Basketballspielerin
 Tex Irvin (1906–1978), US-amerikanischer Footballspieler
 William W. Irvin (1779–1842), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Irvine
 Irving
 Irwin
 Irwyn